Eccentricità – in matematica, una quantità associata ad una sezione conica
 Eccentricità – nella meccanica celeste, uno dei parametri che caratterizzano l'orbita di un corpo celeste
 Eccentricità – caratteristica del comportamento umano

Pagine correlate 
Eccentrico